Abreißfestigkeit steht für:
 die Adhäsion zwischen zwei Schichten, siehe Haftzugfestigkeit
 die Kohäsion innerhalb eines Materials (Oberflächenzugfestigkeit), siehe Oberflächenzugfestigkeitsprüfung an Betonoberflächen